Un archétype est au sens étymologique un modèle général.

Archétype peut désigner :
 archétype, en philosophie, un modèle général représentatif d'un sujet ;
 , en critique textuelle, un texte (dont l'existence n'est parfois qu'inférée) expliquant les ressemblances (fautes identiques, mise en page, passages manquants similaires) entre différents manuscrits d'un même livre ;
 , en linguistique, une unité linguistique reconstruite par la méthode historique comparative ;
 archétype, en psychologie analytique, un concept créé par Carl Gustav Jung désignant une structure psychique a priori, un symbole universel d'un type ou d'une personne qui sert de modèle idéal à un groupe ; cette image de l'homme idéal qu'on se fait résulte de l'inconscient ;
 Archetype, le cinquième album studio du groupe de metal Fear Factory, sorti en 2004.